Biografies:
 Pasqual I (Roma, ? - 824), Papa del 817 al 824, venerat com a sant
 Pasqual II (Bleda, 1050 - Roma, 1118), Papa del 1099 al 1118
 Antoni Pasqual i Lléu, bisbe català
 Antoni Pasqual Abad, litògraf i gravador valencià del segle XIX
 Bernat Antoni Pasqual, militar, cavaller i home de Cort
 Gemma Pasqual i Escrivà (Almoines, la Safor, 1967), escriptora valenciana
 Jaume Pasqual, abat i prior del monestir de Bellpuig de les Avellanes i historiador
 Joan Pasqual, President de la Generalitat de Catalunya (1536-1539)
 José Pasqual de Bonanza y Soler de Cornellá, aristòcrata, militar i polític valencià, XVIII baró de Griñó
 Josep Pasqual i Soler, periodista i crític d'art, conegut com en Pasqualet
 Lluís Pasqual i Sánchez, director teatral català
 Pere Lluís Pasqual i Gaudí, pintor català
 Pere Pasqual, sant mercedari, canonitzat el 1670
 Miscel·lània:
 Mola de Pasqual, muntanya del municipi de Prat de Comte, comarca de la Terra Alta
 Turó de Can Pasqual, muntanya del municipi de Begues, comarca del Baix Llobregat